Сарван () — село в Сальянском районе Азербайджана.

География 
Расположено к юго-западу от города Сальян на притоке реки Кура Акуше.

Топонимика 
Сарван дословно означает «погонщик верблюдов».

История 
По данным «Кавказского календаря» на 1856 год в селе Сарбанъ Сальянского участка проживали «татары-шииты» (азербайджанцы), 
говорившие на «татарском» (азербайджанском) языке.

В Обзоре Бакинской губернии за 1902 год, указывается «татарское» (азербайджанское) село Сарванъ с числом жителей 336 человек.

Известные уроженцы 
 Самедов, Кудрат Ашур оглы — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Сальянского района